Schöndorf kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Zabrodzie (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat olsztyński,

Tyskland 

 Schöndorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Schöndorf, Trier-Saarburg– kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Polenförgreningar